O Grupo Desportivo Florença é um clube de futebol da cidade de Santa Maria, na ilha do Sal de Cabo Verde.

História
O clube foi fundado em 27 de julho de 1995.

Com ASGUI, Florença participando o primeiro temporada oficial em 2014 na novo Segunda Divisão. Florença Santa Maria e ASGUI foi o primeiro dois clubes de temporada, Florença finido sexta e participando na segunda temporada de divisão e finido quinta eom 18 pontos e segundo temporada com quinto vitórias. Na competições de taças de 2016-17, finido as semifinalista.

ASGUI jogarado 38 jog6 em total na campeonato regional na fim de temporada de 2018-19.

Estádio
O jogos de Florença de Santa Maria jogarado na Estádio Marcelo Leitão.  Outros clubes  jogar na estádio incluindo-se Académica do Sal, Juventude e agora Gaviões, JURF (Jovens Unidos de Ribeira Funda) e GDRC Pretória. O clube treinado-se na estádio em Santa Maria.

Título secundárioSegunda Divisão do Sal: 12015

Futebol
Classificações regionais

EstatísticasMelhor posição: 5a (regional)Melhor posição na competições de taças/copas: Semifinalista (regional)Apresentatas na torneios de aberturas: 5Apresentatas na campeonatos regionais: 5Primeira Divisāo: 4Segunda Divisão: Um, em 2015Apresentatas na taças regionais: 5Jogos totais de campeonato: 66 (abril de 2019)Na casa: 33Em visito:' 33Pontos totais: 94Primeira Divisão: 74Vences totais: 28Primeira Divisão: 22Empates totais: 10Primeira Divisão: 8Gols totais: 78Primeira Divisão: 57Segunda Divisão: 21Melhor pontos totais na temporada: 21 (regional), em 2018Melhor gols totais na temporada: 21 (regional), em 2015Melhor vences totais na temporada: 6 (regional), em 2015Melhor jogo artilheirado na Campeonato Nacional: Florença 8-0 JURF, 11 de janeiro de 2015Derrotas totais:' 15

Notas

Ligações externas
GD Florença de Santa Maria na Zerozero
GD Florença de Santa Maria na Ogol
 GD Florença de Santa Maria na Sports Mídia

Clubes de futebol de Cabo Verde
Desporto da Ilha do Sal
Santa Maria (Cabo Verde)